Space Launch System, vehicle de llançament pesat derivat del transbordador espacial, dissenyat per la NASA.
 Dodecilsulfat sòdic, compost orgànic amb la fórmula CH3(CH2)11OSO3Na.
 Same Language Subtiling, la subtitulació en la mateixa llengua.